Eita Nagayama, conosciuto semplicemente come Eita – attore giapponese
 Kento Nagayama – attore giapponese